Die Umaghlessi Liga 2007/08 war die 19. Spielzeit der höchsten georgischen Spielklasse im Männerfußball. Dinamo Tiflis holte sich mit zehn Punkten Vorsprung vor WIT Georgia Tiflis den dreizehnten Meistertitel. Titelverteidiger Olimpi Rustawi belegte den vierten Rang.

Modus 
Die 14 Vereine spielten im Verlauf der Saison zweimal gegeneinander; einmal zu Hause und einmal auswärts. Somit bestritt jede Mannschaft 26 Spiele. Die letzten drei Vereine stiegen direkt ab, der Viertletzte musste ein Relegationsspiel gegen den Zweiten der Pirveli Liga austragen.

Torpedo Kutaissi und Tschichura Satschchere zogen vor der Saison aus finanziellen Gründen zurück. Ihre Ligaplätze wurden durch FC Dila Gori (sportlicher Absteiger der letzten Saison) und FC Spartaki Zchinwali (2005/06 zurückgezogen) ersetzt.

Vereine

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Kreuztabelle

Relegation 

|}

Weblinks 
 Saison 2007/08 bei wildstat.com

Einzelnachweise 

2007
Fußballsaison 2007/08